Max Factor :
 Max Factor, Sr. (1872-1938), homme d'affaires américain fondateur de l'entreprise Max Factor
  (1904-1996), fils du précédent
 , société américaine de cosmétiques fondée par Max Factor Sr.

Voir aussi